Bryan Cabezas (né en 1997), footballeur international équatorien ;
 Carlos Cabezas (né en 1980), joueur espagnol de basket-ball ;
 Hugo Cabezas (né en 1972), homme politique vénézuélien ;
 Jean-Noël Cabezas (né en 1966), footballeur français  ;
 Joaquín Arcollas Cabezas (mort en 1936), banderillero espagnol assassiné durant la guerre d'Espagne.

Toponymie 
 Las Cabezas de San Juan, commune espagnole située dans la province de Séville en Andalousie ;
 Puerto Cabezas, municipalité nicaraguayenne, capitale de la région autonome de la Côte caraïbe nord.